4 cieki wodne w Polsce
 Szeroki Potok – potok, dopływ Kalniczki
 Szeroki Potok – potok, dopływ Ostręża
 Szeroki Potok – potok, dopływ Skawy
 Szeroki Potok – potok, dopływ Jasienicy

 1 ciek wodny na Słowacji
 Szeroki Potok (słow. Široký potok) – potok, dopływ Jaworowego Potoku